Га́льченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гальченко, Александр Владимирович (1932—2015) — советский и казахстанский строитель.
 Гальченко, Александр Яковлевич (1923—1993) — бригадир ГРОЗ шахты, Герой Социалистического Труда.
 Гальченко, Андрей Владимирович (род. 1971) — украинский политик.
 
 Гальченко, Константин Владимирович (род. 1974) — советский и казахстанский футболист.
 Гальченко, Леонид Акимович (1912—1986) — полковник, Герой Советского Союза.
 Гальченко, Николай Петрович (1920—1943) — младший сержант, Герой Советского Союза.

Псевдонимы 
 Андрей Гальченко — литературный псевдоним Антона Макаренко.